Das AEGON GB Pro-Series Barnstaple 2014 war ein Damen-Tennisturnier der ITF in Barnstaple. Das Hallenhartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2014 und fand vom 1. bis 7. September 2014 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2014
Tennisturnier in Barnstaple